Madriguera ist der Familienname folgender Personen:

 Enric Madriguera (1904–1973), US-amerikanischer Violinist, Komponist und Big Bandleader
 Francesca Madriguera i Rodon (1900–1965), katalanische klassische Pianistin und Komponistin